

Surnoms de personnes 
 Bibie, chanteuse franco-ghanéenne des années 1980 et 1990.
 Bibi est un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo.
 Bibi est le pseudonyme de l'artiste français Fabrice Cahoreau
 Bibi est le surnom de l'acteur français Maurice Biraud
 Bibi est le surnom de l'homme politique israélien Benyamin Netanyahou.
 Bibi est le surnom de l'ancien rugbyman français du Stade français Paris et Racing Métro 92 David Auradou.
 Bibi est le surnom du résistant Gabriel Plançon.
 Bibi la purée est le surnom de André-Joseph Salis, vagabond compagnon de Verlaine et figure emblématique de la bohème.

Prénom de personne 
 Bibi Gaytán, chanteuse.

Patronyme 
Eliott Bibi, escrimeur français.

Noms de personnages 
 Chéri-Bibi est un héros de romans de Gaston Leroux.
 Bibi Fricotin est un personnage de bande dessinée.
 Bibi est la marionnette extraterrestre dans l'émission pour enfant Bibi et Geneviève.
 Bibi est un personnage de bande dessinée et de dessin animé, Le Marsupilami, c'est le bébé marsupilami tout jaune et taché de noir.
 Bibi est le nom d'un petit phoque, héros du dessin animé Bibifoc.
 Bibi est un personnage du jeu-vidéo Final Fantasy IX

Objets 
 Bibi est un appât pour la pêche ; on le nomme aussi Siponcle.
 Bibi est une parure de tête, généralement faite de plumes et de fleurs. Plus petit qu'un chapeau, il est maintenu par un peigne, un serre-tête ou des pinces.
 Bibi, nom d'une sorcière est une série d'animation allemande.

Transports 
 Bibi désigne un train hybride fabriqué en France à Crespin depuis  par le constructeur canadien Bombardier. Surnommée ainsi car deux fois hybride : « bi-mode », c'est-à-dire disposant à la fois d'un moteur diesel et d'une propulsion électrique, et aussi « bi-courant » car acceptant une tension d'alimentation de  ou de .

Autres 
 Bibi désigne la première personne du singulier en français (c'est-à-dire que c'est un synonyme du pronom personnel « moi »).
 Bibi est un raccourci qu'employait Boby Lapointe pour parler du système Bi-Bi-Binaire qu'il avait inventé.
 Bibi est un manhwa (la bande dessinée coréenne) de Choi Kyung-ah, de type sunjeong manhwa.
 Bibi-Beaurivage est un quartier de Biarritz, réputé pour ses fêtes, au  mai, qui sont les fêtes basques les plus fréquentées de la ville.

Références